Stuff kan syfta på:

 Stuff magazine – en manlig tidning med intervjuer, foton och andra artiklar
 StuFF – Studentkåren StuFF vid Linköpings universitet
 Mineralstuff